Федеральная автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (до 2018 года — М6.) — автомобильная дорога федерального значения «Дон» — Тамбов — Борисоглебск — Волгоград — Астрахань. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 г. № 928 (ред. от 11.08.2012) «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» подъезды к Тамбову, Саратову, Элисте входят в состав автодороги. Протяжённость составляет 1381 километр. Дорога является составной частью европейского маршрута  и азиатского маршрута . Участок от Волгограда до Астрахани также входит в европейский маршрут . Автодорога «Каспий» отнесена к автомобильным дорогам федерального значения как соединяющая между собой административные центры субъектов России, что обозначается префиксом Р в её названии. В древности в этом же направлении, но в другом месте (немного западнее) шла Ордобазарная дорога, называемая также Ногайский шлях, имевший важнейшее значение для зарождающейся российской государственности.

Строительство 
Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 12/78 о проектировании и строительстве автодороги Москва — Тамбов — Сталинград было принято 20 ноября 1958 года в рамках программы развития автомобильных дорог СССР и подписано Никитой Сергеевичем Хрущёвым.

Проектирование началось с изыскательских работ по трассировке дороги, которую пустили в обход населённых пунктов. Работы вёл научно-исследовательский институт Гипродор.

Автомобильная дорога с твёрдым покрытием была спроектирована НИИ по нормативам дорог первой технической категории.

После начала строительства было принято решение построить дорогу по нормативам второй технической категории, двумя полосами для движения и шириной проезжей части 20 метров, для открытия движения, а затем реконструировать её до дороги первой технической категории. Работы выполняло управление строительства Главдорстроя Министерства транспортного строительства СССР под руководством Ивана Иосифовича Левитана.

Строительство дороги началось одновременно от Москвы в сторону Тамбова (участок Москва — Кашира (Каширское шоссе) имел 4 полосы для движения), и от Волгограда в сторону Москвы.

В 1971 году были построены 348 километров трассы Москва — Тамбов.

К ноябрю 1976 года на 678-м километре трассы общей протяжённостью 854 км состоялась стыковка северного (от Москвы) и южного (от Волгограда) участков шоссе, было открыто сквозное автомобильное движение по трассе, прошедшей по Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской областям.

Автотрасса соответствовала высшему качеству своего времени: 740 км из 854 км были выполнены из цементобетонного покрытия, на трассе было построено 62 мостовых сооружения, 15 многоуровневых развязок, 12 подъездов к городам и районным центрам областей. При строительстве применялась высокопроизводительная техника: американский бетоноукладчик «Автогрейд», бетонный завод «Рекс», погрузчик «Кейс», что сделало этот объект своеобразной школой передового опыта для дорожников всей страны.

После распада Советского Союза к дороге «Каспий» была присоединена дорога Волгоград — Астрахань и присвоен федеральный номер М-6. В 2018 году из дороги исключён участок дороги  «Дон» от Москвы до Пятницы, а сама дорога получила номер Р-22, однако, километраж не изменился.

Маршрут 

Автодорога начинается с развязки с трассой  «Дон» в районе города Кашира, трасса идёт на юго-восток, пересекает небольшой участок Тульской области и снова идёт по территории Московской области.

Далее автодорога идёт по территории Рязанской области, проходит по объездной дороге мимо города Михайлова (к северу и востоку от города), мимо города Скопина, пересекая дорогу Скопин — Рязань, проходит к западу от города Ряжска. Примерно через 30 км от Ряжска трасса проходит мимо поворота на город Чаплыгин, который называют «северными воротами» Липецкой области.

По территории Тамбовской области дорога проходит западнее райцентра Первомайский и недалеко к северо-востоку от города Мичуринска, на 408 км трасса пересекает реку Польной Воронеж и проходит западнее районного центра Дмитриевка в районе 410 км, перед Тамбовом на перекрёстке поворачивает на юг, далее идёт в южном и юго-восточном направлениях.

Далее проходит по Воронежской области мимо посёлка Грибановского, пересекает трассу  , далее проходит западнее города Борисоглебск и города Поворино.

Далее дорога идёт по территории Волгоградской области в южном и юго-восточном направлениях. Автодорога проходит мимо населённых пунктов Новониколаевский, Новоаннинский, по западной окраине города Михайловка, затем пересекает реку Медведицу, проходит западнее города Фролово, посёлка Лог, пересекает железнодорожную линию Волгоград — Москва и проходит восточнее посёлка Иловли, пересекает железнодорожную линию Иловля — Саратов. Затем трасса по территории Волгограда, а на юге города поворачивает на восток.

По территории Астраханской области автодорога идёт в пойме реки Волги в восточном, юго-восточном и южном направлениях, пересекает небольшой участок Калмыкии, проходит мимо города Нариманова и заканчивается в городе Астрахани на правом берегу Волги.

Текущее состояние 
Трасса почти на всём своём протяжении имеет по одной полосе в каждую сторону с редкими участками четырёхполосного движения. Характерная особенность — практически полное отсутствие населённых пунктов на участке от Каширы до Тамбова. Скоростное движение затруднено из-за двухполосного состава дороги, не дающего возможность обогнать грузовой автотранспорт.

Немногочисленные участки трассы имеют хорошее дорожное покрытие и две полосы движения в каждую сторону с разделительной полосой:
 часть обхода города Михайлова, включающая в себя отрезок автодороги  «Золотое кольцо», Рязанская область — 4,5 км;
 с 386 по 447 км (от поворота на Староюрьево до Тамбова) участок соответствует первой технической категории. На начало декабря 2019 года весь участок от поворота на Староюрьево до Тамбова имеет по две полосы движения в каждую сторону и соответствует категории 1-Б — 61 км;
 участок с 831 по 838 км имеет по две полосы движения в каждую сторону и разделительный барьер;
 с 906 км до Волгограда — 56 км;

Уход за дорогой

Дорогу эксплуатирует Управление автомобильной дороги «Каспий» (ранее Упрдор «Москва — Волгоград»), созданное приказом Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог СССР в Тамбове 29 декабря 1973 года.

Интенсивность движения по дороге за 30 лет выросла в 5 раз: в 1983 году она составляла 6 тысяч автомобилей в сутки, в 2003 году — 15 тысяч, в 2013 году — 30 тысяч. Увеличилась и нагрузка на ось, поэтому дорога нуждается в реконструкции.

Первые работы начались в 1995 году и двигались медленно: к 2012 году было капитально отремонтировано только 46 километров трассы. С 2013 года темпы возросли: до 2017 года реконструкция проведена на 43 км дорог М-6, М-21, и 1Р-228, капремонт на 289 км.

Населённые пункты 

В 2018 году начались работы по проектированию автомобильной дороги в обход города Волгограда. Строительство будет вестись в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-22 «Каспий».

Примечания

Ссылки 
 Участок трассы «Каспий» сдали досрочно  www.dorinfo.ru
 Трасса М6 «Каспий» в «Вольной энциклопедии» Антона Кротова 
 Трасса Р22 на онлайн-карте Google. 
 Р-22: все камеры трассы 
 Поездка по трассе «Каспий» от Михайловки до Иловли 
 Поездка по трассе «Каспий» от Иловли до Волгограда 

Автомобильные дороги федерального значения России
Автомобильные дороги Московской области
Автомобильные дороги Тульской области
Автомобильные дороги Рязанской области
Автомобильные дороги Тамбовской области
Автомобильные дороги Воронежской области
Автомобильные дороги Волгоградской области
Автомобильные дороги Калмыкии
Автомобильные дороги Астраханской области
Автомобильные дороги Саратовской области